Il singolare del torneo di tennis Eger Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Vogel che ha battuto in finale Libor Pimek 2-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Jaroslav Bulant (quarti di finale)
 Assente
 Borja Uribe-Quintana (primo turno)

 Libor Pimek (finale)
 Bart Wuyts (primo turno)
 Florin Segărceanu (semifinali)
 José Manuel Clavet (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eger Challenger 1989